Prisca of Priscilla staat voor:
 een heilige uit de 1e eeuw, een van de eerste christenpredikers in Rome, zie Aquila en Priscilla
 Priscilla van Rome, martelares (+98)
 Priscilla (profetes), profetes in het montanisme (2e eeuw)
 Prisca van Rome, martelares (+296)
 Prisca (keizerin) (+315), keizerin van Rome
 Priscilla (appel), een appelras
 Priscilla (naam)
 Priscilla (geslacht), geslacht van boktorren
 Priscilla, een zinktunneldeel van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam 
 Nachtvlinder, de laatste dagen van Priscilla, een Nederlandse documentaire